José Procópio Teixeira Filho (1899 — 1999)  foi um político, pecuarista, cafeicultor, investidor e escritor brasileiro. Formado em advocacia, foi prefeito de Juiz de Fora de 1946 a 1947. Exerceu também os cargos de diretor do Banco de Minas e do Credireal, presidente do Sport Club Juiz de Fora (1919-1924), do Clube Juiz de Fora em 1933 e do Abrigo Santa Helena.

Ligações externas
 Página oficial da Prefeitura de Juiz de Fora

Prefeitos de Juiz de Fora
Mortos em 1999